Astor steht für:
 Astor (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Astor (Familie), deutsch-amerikanische Unternehmerfamilie
 Astor Piazzolla (1921–1992), argentinischer Musiker
 Astor (Kosmetikmarke), ursprünglich Margaret Astor, Kosmetiklabel
 ASTOR Film Lounge HafenCity, Premiumkino in Hamburg

Astor ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Astor (Florida), im Lake County
 Astor (Iowa), im Crawford County
 Astor (Kansas), im Greeley County
 Astor (West Virginia), im Taylor County
 Astor City, im Eagle County, Colorado – nicht mehr existent
 Astor Farms, im Seminole County, Florida
 Astor Park, im Lake County, Florida

geografischer Objekte:
 Astor (Fluss), Nebenfluss des Indus in Pakistan
 Astor Mine, Mine im Clear Creek County, Colorado
 Astor Park, Park im Brown County, Wisconsin
 Astor Recreation Park, Park im Lake County, Florida
 Mount Astor, Berg im Königin-Maud-Gebirge
 Astorhortane, zwei kleine Felsvorsprünge im ostantarktischen Königin-Maud-Land
 Astor Island, Insel im Archipel der Südlichen Shetlandinseln

im NRHP gelistete Objekte:
 Astor Building, in Astoria, Oregon, ID-Nr. 84002938
 Astor Fur Warehouse, in Prairie du Chien, Wisconsin, ID-Nr. 66000800
 Astor Historic District, in Green Bay, Wisconsin, ID-Nr. 80000107
 Astor Home for Children, in Rhinebeck, New York, ID-Nr. 87001098
 Astor House Hotel, in Golden, Connecticut, ID-Nr. 73000478
 Astor on the Lake, in Milwaukee, Wisconsin, ID-Nr. 84003715
 Astor Place Subway Station (IRT), in New York, New York, ID-Nr. 04001013
 Astor Theater, in Reading, Pennsylvania, ID-Nr. 78002346
 John Jacob Astor Hotel, in Astoria, Oregon, ID-Nr. 79002046

Schiffe:
 Astor, Kreuzfahrtschiff, 1981 in Dienst gestellt, siehe Saga Pearl II
 Astor (Schiff), Kreuzfahrtschiff, 1987 in Dienst gestellt
 Astor, Fahrgastschiff, siehe Heimat (Schiff, 1948)

Siehe auch:
 Astoria